Lacressonnière (1819-1893), acteur de théâtre français ;
 Lucile Lacressonnière (1840- ?), actrice française de théâtre, seconde épouse de Lacressonnière ;
 Marguerite Lacressonnière (1815-1859), actrice française, première épouse de Lacressonnière ;
 Vincent Lacressonnière (1967- ), coureur cycliste français.